Niewachlów I – osiedle Kielc
 Niewachlów II – osiedle Kielc